ДР:
 Даниловский район.
 Даниловский ручей.
 Даниловский рынок.
 Два рояля.
 Два рубля.
 Двадцать рублей.
 Две руки.
 Двести рублей.
 Двое робких.
 Демократическая республика.
 Денисовский район.
 День рождения.
 Десять рублей.
 Дмитровский район.
 Донецкая республика.
 Древний Рим.
 ДР Конго.
 Дублинский регламент.
 Дизель-поезд рижский (ДР1 ДР2 ДР6)